Аликанте може бити:

 Аликанте, главни град истоимене провинције у Шпанији
 Аликанте (провинција),